Das Adjektiv musisch (griechisch mousikós, zu: moũsa, Muse) steht für:
 die schönen Künste betreffend
 die Aufgeschlossenheit gegenüber Kunst sowie die künstlerische Begabung

Das Antonym amusisch steht dagegen für:
 (bildungssprachlich) nicht musisch, ohne Kunstverständnis, ohne Kunstsinn; siehe etwa Banause
 eine auditive Wahrnehmungsstörung, siehe Amusie

Siehe auch:
 Musisches Gymnasium
 Musik